Sint-Annabrug (Aalst)
Sint-Annabrug (Brugge)